David Dunford (né en 1988) est un nageur kényan.
Jason Dunford (né en 1986) est un nageur kényan.
Jonathan Dunford est un gambiste américain spécialisé dans le répertoire baroque, né en 1959.
Nelson Dunford est un mathématicien du vingtième siècle.
En mathématiques, la décomposition de Dunford s'inscrit dans la problématique de la réduction d'endomorphisme.
 Thomas Dunford (né en 1988) est un luthiste et théorbiste français.